

Sigle 
 Nitrocellulosa
 NonCommercial  – "Non commerciale" nella licenza Creative Commons
 No comment – abbreviazione di uso comune in forum e giochi in rete
 nC – simbolo del nanocoulomb
 nc – abbreviazione di non classificato
 NC – abbreviazione di no contest
N.C. – abbreviazione di no chord in musica (nessun accordo)
 Oficina Nacional de Normalización o Oficina Nacional de Normalizacion
 NC – nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla NC indica che un oggetto è considerato non comune.

Codici 
 NC – codice vettore IATA di National Jet Systems e Northern Air Cargo
 NC – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Nuova Caledonia
 NC – codice ISO 3166-2:FR della Nuova Caledonia
 NC – codice ISO 3166-2:US della Carolina del Nord (Stati Uniti)
 NC – codice ISO 3166-2:ZA di Northern Cape (Sudafrica)

Informatica 
 .nc  – dominio di primo livello di Nuova Caledonia
 nc – comando del programma Netcat

Altro 
 NC – categoria di complessità nella teoria della complessità